Non andare via, versione in italiano di Ne me quitte pas, brano musicale composto da Jacques Brel e pubblicato per la prima volta nel 1959
 Devi sapere/Non andare via, singolo di Gino Paoli del 1962
 Non andare via/Un poco di pioggia, singolo di Patty Pravo del 1970
 Non andare via, singolo di Dalida registrato nel 1970 (pubblicato postumo nel 1987 sull'album Dalida e riorchestrato con una nuova base musicale nel 2007, per il cofanetto Italia Mia).
 Non andare via, singolo di Paolo Vallesi del 1996